Griffins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Griffins Township (Martin County, North Carolina)
 Griffins Township (Nash County, North Carolina)

Siehe auch:
 Griffin Township